Chiesa di Notre-Dame-de-Lorette – chiesa del IX arrondissement di Parigi
 Notre-Dame-de-Lorette – comune della provincia del Québec, Canada
 Notre-Dame-de-Lorette – stazione della metropolitana di Parigi